Christian Schneller ist der Name folgender Personen:

* Christian Schneller (Philologe) (1831–1908), österreichischer Philologe, Lyriker, Epiker und Volkskundler
 Christian Schneller (Schauspieler) (* 1948), deutscher Schauspieler